Die Abkürzung TM oder T.M. steht für:
 Tatmehrheit, Begriff aus dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
 Technische Mechanik
 Teisingumo ministerija, das Justizministerium in Litauen, siehe Justizministerium (Litauen)
 Telekom Malaysia, malaysisches Telekommunikationsunternehmen
 Teleskopmast (Feuerwehr)
 Termaat & Monahan Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Thematic Mapper, Satelliten-Multispektralsensor
 TM Racing, italienischer Hersteller von Motorrädern und Kartmotoren
 TM Serie Sharp, Handyserie
 TM Stahl, ein Stahlwerkstoff, der durch thermomechanisches Walzen hergestellt wird
 Tokyo Marui, Hersteller für Airsoft-Waffen
 Topic Maps, abstraktes Modell zur Formulierung von Ontologien
 TrackMania, Computerspiel
 Trade Mark (™), englische Bezeichnung für eine unregistrierte Warenmarke
 Transactional Memory
 Translation Memory, Begriff aus der computerunterstützten Übersetzung
 Transmann
 Transmembranprotein, ein spezielles Membranprotein
 transversalmagnetisch, siehe Moden
 Transzendentale Meditation, Meditationstechnik sowie auch gleichbedeutend für damit verbundene Organisationen
 Trelleborg TM700, Produktreihe für Landwirtschaftsreifen, siehe Trelleborg AB
 Trockenmasse, Angabe zu Nahrungs- und Futtermitteln
 Turingmaschine, mathematisches Modell in der theoretischen Informatik
 Turkmenistan, Ländercode nach ISO 3166
 Typografische Monatsblätter, Zeitschrift für Schrift, Typografie, Gestaltung und Sprache (Schweiz)
 die nationale Fluggesellschaft von Mosambik nach dem IATA-Code, siehe Linhas Aéreas de Moçambique
 ein Pseudonym des Künstlers A. R. Penck
 Bahnhof Mühlacker nach DS 100
 Kreis Timiș, Rumänien (Kfz-Kennzeichen)

Tm steht für:
 Terameter (= 1012 Meter) – eine Längeneinheit des Internationalen Einheitensystems (SI)
 Thulium, chemisches Element
 Einheit der magnetischen Steifigkeit (Tesla mal Meter)

TM steht für:
 die Schmelztemperatur eines Stoffes (englisch: temperature of melting)

.tm steht für:
 .tm, die Top-Level-Domain für Turkmenistan

T M als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 USA: Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland: Überführungskennzeichen, Standort Sembach (Motorräder) 

T & M steht für:
 ein Markenname eines ehemaligen französischen Automobilherstellers, siehe Tremblay & Malençon

Abkürzung